Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Sam Warburg 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Vince Spadea (Campione)
 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Wayne Odesnik (secondo turno)
 Ilija Bozoljac (primo turno)

 Kevin Kim (primo turno)
 Donald Young (semifinali)
 John Isner (secondo turno)
 Frank Dancevic (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2008